Хуан де ла Крус ()

 Иоанн Креста — испанский святой
 Хуан де ла Крус — персонификация Филиппин и образ типичного филиппинца

См. также 
 Хуана Инес де ла Крус — мексиканская поэтесса, монахиня